Horst Behrendt ist der Name folgender Personen:

* Horst Behrendt (MfS-Mitarbeiter) (1910–1975), deutscher Offizier im Ministerium für Staatssicherheit
 Horst Behrendt (Diplomat) (1920–2018), deutscher Widerstandskämpfer und Diplomat